Эдвин Эмиль Уитт (; ) — американский экономист, специалист в области социальной защиты.

Бакалавр (1909) и доктор философии (1927) Висконсинского университета; преподавал там же (являлся деканом экономического факультета с 1936 по 1941 и с 1946 по 1957). Президент Американской экономической ассоциации (1956).

Основные произведения 
 «Правительство в трудовых спорах» (The Government in Labor Disputes, 1932);
 «Социальная защита в Америке» (Social Security in America, 1937).

Ссылки 
 Биография Э. Уитта
 Информация о Э. Уитте

Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне